Anna van Luxemburg (1323-1338), een dochter van Jan de Blinde en van Elisabeth I van Bohemen
 Anna van Bohemen (1366-1394), ook Anna van Luxemburg genoemd